Johann Nepomuk Berger kan syfta på bland andra:
 
* Johann Nepomuk Berger (1816–1870), österrikisk jurist och politiker
 Johann Nepomuk Berger (1845–1933), österrikisk schackspelare och -teoretiker